Le terme ligne 3 est utilisé pour désigner des lignes de transport en commun.

Bus à haut niveau de service 
 Ligne 3 du T Zen en Île-de-France
 Ligne 3 du bus à haut niveau de service d'Avignon

Métro

Allemagne 
 Ligne 3 du métro de Berlin
 Ligne 3 du métro de Francfort
 Ligne 3 du métro de Munich

Chine 
 Ligne 3 du métro de Canton
 Ligne 3 du Métro léger de Changchun
 Ligne 3 du métro de Chengdu
 Ligne 3 du métro de Chongqing
 Ligne 3 du métro de Dalian
 Ligne 3 du métro de Foshan
 Ligne 3 du métro de Hangzhou
 Ligne 3 du métro de Harbin
 Ligne 3 du métro de Kunming
 Ligne 3 du métro de Nankin
 Ligne 3 du métro de Nanning
 Ligne 3 du métro de Qingdao
 Ligne 3 du métro de Shanghai
 Ligne 3 du métro de Shenzhen
 Ligne 3 du métro de Shijiazhuang
 Ligne 3 du métro de Suzhou
 Ligne 3 du métro de Tianjin
 Ligne 3 du métro de Wuhan
 Ligne 3 du métro de Xi'an

Espagne 
 Ligne 3 du métro de Barcelone
 Ligne 3 du métro de Bilbao
 Ligne 3 du métro de Grenade
 Ligne 3 du métro de Madrid
 Ligne 3 du métro de Séville
 Ligne 3 du métro de Valence

Autres pays 
 Ligne 3 du métro d'Athènes 
 Ligne 3 du métro de Bakou
 Ligne 3 du métro de Bruxelles
 Ligne 3 du métro léger de Charleroi
 Ligne 3 du métro de Copenhague
 Ligne 3 du métro de Hanoï
 Ligne 3 du métro de Kuala Lumpur, généralement appelé ligne Ampang
 Ligne 3 du métro de Montréal (projet de ligne rouge, abandonné)
 Ligne 3 du métro de Mexico
 Ligne 3 du métro de Milan
 Ligne 3 du métro de Moscou, généralement appelé ligne Arbatsko-Pokrovskaïa
 Ligne 3 du métro de New York
 Ligne 3 de l'O-Train à Ottawa, parfois appelée branche Moodie
 Ligne 3 du métro de Paris
 Ligne 3bis du métro de Paris
 Ligne 3 du métro de Saint-Pétersbourg
 Ligne 3 du métro de Santiago
 Ligne 3 du métro de São Paulo
 Ligne 3 du métro de Séoul
 Ligne 3 du métro léger de Sydney
 Ligne 3 du métro de Toronto
 Ligne 3 du métro de Tunis
 Ligne 3 du métro de Vienne
 , différentes lignes dans le monde

Tramway

Belgique 
 Ligne 3 du tramway d'Anvers
 Ligne 3 du tramway de Bruxelles
 Ancienne ligne 3 du tramway de Bruges
 Ancienne ligne 3 du tramway de Louvain
 Ancienne ligne 3 du tramway de Malines
 Ancienne ligne 3 du Tramway de Tournai

France 
 Ancienne ligne 3 du tramway d'Amiens
 Ligne 3 du tramway de Caen
 Lignes 3a et 3b du tramway d'Île-de-France
 Ligne 3 du tramway de Lyon
 Ligne 3 du tramway de Marseille
 Ligne 3 du tramway de Montpellier
 Ligne 3 du tramway de Mulhouse
 Ligne 3 du tramway de Nantes
 Ligne 3 du tramway de Nice

Autres pays 
 Ligne 3 du tramway de Bâle
 Ligne 3 du tramway de Berne
 Ligne 3 du tramway de Budapest
 Ligne 3 du tramway de Bydgoszcz
 Ligne 3 du tramway de Dresde
 Lignes 3B et 3T du tramway d'Helsinki
 Ligne 3 du tramway d'Irkoutsk
 Ligne 3 du tramway de Košice
 Ligne 3 du tramway de Prague
 Ligne 3 du tramway de Szczecin
 Lignes 3 et 3F du tramway de Szeged
 , différentes lignes dans le monde

Trolleybus 
 Ligne 3 du trolleybus de Gand

Voies ferrées 
 ligne 3, la ligne à grande vitesse belge
 Ligne 3, du réseau luxembourgeois
 Ligne 3, ligne du réseau allemand des S-Bahn de la région du Rhin-Main
 Selon la numérotation des lignes de la région Est de la SNCF, la ligne 3 désigne la ligne de Strasbourg-Ville à Saint-Louis et Bâle. La ligne de Réding à Metz-Ville et son prolongement, la ligne de Metz-Ville à Zoufftgen, constituaient la ligne 3 Nord.

Voir aussi 
 Ligne 3a et 3b du tram d'Île-de-France
 

3
3 (nombre)